Duitsland:
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, een district in de deelstaat Beieren
Pfaffenhofen an der Ilm (stad), een stad in de deelstaat Beieren
Pfaffenhofen an der Glonn, een gemeente in het district Dachau in Beieren
Pfaffenhofen an der Roth, een gemeente in het district Neu-Ulm in Beieren
Pfaffenhofen (Württemberg), een gemeente in de deelstaat Baden-Württemberg

Oostenrijk:
Pfaffenhofen (Tirol), een gemeente in de deelstaat Tirol

Frankrijk:
Pfaffenhoffen, een stad in het departement Bas-Rhin (Duits: Pfaffenhofen im Elsaß)